Ingeniør Cotjins fejl () er en sovjetisk film fra 1939 af Aleksandr Matjeret.

Medvirkende 
 Mikhail Zjarov som Lartsev
 Sergej Nikonov
 Ljubov Orlova som Ksenija Lebedeva
 Nikolaj Dorokhin som Kotjin
 Boris Petker

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1939